Суренский — фамилия. Известные носители:

 Суренский, Дмитрий Васильевич (1902—1977) — советский кинооператор.
 Суренский, Юрий Александрович (род. 1950) — советский футболист, советский и российский тренер.